Do soutěže dvouhry juniorek na US Open 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájkyní titulu byla britská hráčka Heather Watsonová, která již v juniorské kategorii nemohla startovat pro věkové omezení.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ruska Darja Gavrilovová, která ve finále porazila krajanku Julii Putincevovou po dvousetovém průběhu utkání 6–3 a 6–2.

Nasazení hráček 
  'Darja Gavrilovová (vítězka)
  Tímea Babosová (2. kolo)
  Irina Chromačovová (2. kolo)
  Jelina Svitolinová (3. kolo)
  Mónica Puigová (čtvrtfinále)
  Karolína Plíšková (čtvrtfinále)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Laura Robsonová (3. kolo)
  Gabriela Dabrowská (3. kolo)
  Jana Čepelová (2. kolo)
  An-Sophie Mestachová (1. kolo)
  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Tang Haochen (3. kolo)
  Beatrice Caprová (odstoupila)
  Sloane Stephensová (semifinále)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorek na US Open 2010

US Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010